Ливеровский — фамилия.

Известные носители 
 Ливеровский, Александр Васильевич (1867—1951) — российский инженер путей сообщения, министр путей сообщения Временного правительства.
 Ливеровский, Алексей Алексеевич (1903—1989) — российский учёный-химик, русский писатель, охотник, племянник А. В. Ливеровского.
 Ливеровский, Алексей Алексеевич (род. 1947) — российский политический деятель и юрист, сын А. А. Ливеровского.
 Ливеровский, Юрий Алексеевич (1898—1983) — российский географ, почвовед-картограф, брат А. А. Ливеровского.

Женщины 
 Ливеровская, Мария Исидоровна (1879—1923) — российский филолог, мать А. А. и Ю. А. Ливеровских.

Персонаж 
 Ливеровский — деникинский контрразведчик в книге Алексея Толстого «Похождения Невзорова, или Ибикус».